Le produit intérieur net est un agrégat économique mesurant la richesse produite dans un territoire donné.
 Un numéro d'identification personnel (code PIN, de l'anglais Personal Identification Number) est une suite de chiffres destinée à authentifier le propriétaire d'une carte à puce.
 Product Identification Number, en anglais. Voir aussi Vehicle Identification Number.

Homonymie d'acronyme